Toshiki Koike (Kanagawa, 10 november 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Toshiki Koike speelde tussen 1993 en 2003 voor FC Tokyo, Mito HollyHock en Shonan Bellmare.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer